

Більча — село в гміні Моравиця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Більча — село в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства